Ádám Sándor (?–?) válogatott vízilabdázó
 Ádám Sándor (1918–1974) válogatott labdarúgó